Храм Иерусалимской иконы Божией Матери — название православных храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Иерусалимская».

Обиходные названия: Иерусалимская церковь, Иерусалимский собор.

Храм Иерусалимской иконы Божией Матери — в посёлке Белый Городок Тверской области.
 Церковь Иерусалимской иконы Божией Матери — в городе Бронницы Московской области.
 Церковь Иерусалимской иконы Божией Матери — в городе Воскресенск Московской области.
 Церковь Иерусалимской иконы Божией Матери — в селе Воспушка Владимирской области.
 Церковь Иерусалимской иконы Божией Матери — в селе Каркадиново Тульской области.
 Церковь Иерусалимской иконы Божией Матери в Крестовоздвиженском Иерусалимском монастыре — в селе Лукино Московской области.
 Храм Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой — в Москве.
 Иерусалимский храм в Иверском монастыре — в Самаре.
 Храм Иерусалимской иконы Божией Матери — в Таганроге.
 Иерусалимский собор Кривоезерского монастыря — в Юрьевецком районе Ивановской области (разрушен в 1950-х годах).

Приднестровье 
 Церковь Иерусалимской иконы Божией Матери — в селе Колосово Григориопольского района.